Wyspa tajemnic – powieść Dennisa Lehane’a
 Wyspa tajemnic – amerykański film z 2010 r. w reżyserii Martina Scorsese, adaptacja powieści